Chase Tower má několik významů:

 Chase Tower (Amarillo), Texas
 Chase Tower (Chicago), Illinois
 Chase Tower (Detroit), Michigan
 Chase Tower (El Paso), Texas
 Chase Tower (Englewood), Colorado
 Chase Tower (Indianapolis), Indiana
 Chase Tower (Lafayette), Louisiana
 Chase Texas Tower, McAllen, Texas
 Chase Tower (Milwaukee), Wisconsin
 Chase Tower (Oklahoma City), Oklahoma
 Chase Tower (Phoenix), Arizona
 Chase Tower (Rochester), New York
 Chase Tower (Syracuse), New York

JPMorgan Chase Tower 
 JPMorgan Chase Tower (Baton Rouge), Louisiana
 JPMorgan Chase Tower (Dallas), Texas
 JPMorgan Chase Tower, Huston, Texas
 JPMorgan Chase Tower (New York City), New York

Externí odkazy